Knauder ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Knauder (* 1982), österreichischer Naturbahnrodler
 Thomas Knauder (* 1983), österreichischer Naturbahnrodler